Сиротский — название населённых пунктов в России:

 Сиротский — хутор в Андреевском сельском поселении Дубовского района Ростовской области.
 Сиротский — хутор в Комиссаровском сельском поселении Дубовского района Ростовской области.
 Сиротский  — до 1963 года название села Ударное в Крымском районе Краснодарского края.